Roland Cooper ist der Name folgender Personen:

* Roland Edgar Cooper (1890–1962), schottischer Gärtner 
 Roland H. Cooper (* 1916), liberianischer Diplomat